Gregory Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Gregory Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland
 Gregory Creek (Oakover River), Nebenfluss des Oakover River in Western Australia
 Gregory Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory